— приключенческий анимационный сериал режиссёра Кацуматы Томохару, созданный по манге Го Нагая, транслировавшийся по японскому телевидению с 1975 по 1977 год. Пилотный эпизод Gattaïger выпущен в 1974 году. Всего было показано 74 серии по 26 минут. Основная тема — роботы. Является частью серии Mazinger. 18 сентября 2015 года, в честь 40-летия Грендайзера, в журнале Champion Red Го Нагаи опубликовал новую мангу в двух томах — Grendizer Giga, которая не связана с оригинальным произведением и является самостоятельной историей. Отчасти эта манга выступает кроссовером с другой популярной франшизой автора — Cutey Honey.

Сюжет 
Мир Вега был истощён в результате использования мощного радиоактивного вещества Вегатрон. В поисках планеты для переселения, безжалостный король Веги отправляет свою армию, состоящую из летающих тарелок и гигантских монстров, для захвата соседей — высокоразвитой, но мирной планеты Флид. Некогда цветущая Флид превращается в радиоактивную пустыню. Единственному выжившему представителю королевской семьи, принцу Дюку Флиду, удаётся украсть боевого робота Грендайзер, созданного империей Веги на основе научных достижений планеты Флид.

Убегая от преследователей, Дюк Флид попадает в Солнечную систему и совершает аварийную посадку в Японии на склоне горы Яцу в Хоккайдо, где его, умирающего, находит доктор Гэндзо Умон, известный учёный, директор института изучения космоса. Амон выдаёт юного пришельца за своего сына Дайсукэ и помогает ему спрятать Грендайзер под землёй. Под новым именем Дюк Флид устраивается работать на соседнее ранчо «Белая берёза», принадлежащее бывшему ковбою Данбэю Макибе. Дочь Дамбэя, Хикару, неравнодушна к Дайсукэ, но не догадывается о его происхождении.

Через 2 года в Японию, после учёбы в США (а также управления боевым роботом Mazinger Z, в борьбе против земной угрозы доктора Хелла и боевых монстров Микен), возвращается Кодзи Кабуто, спроектировавший и построивший собственную летающую тарелку. Он направляется в институт, привлечённый слухами о появлении в этих местах НЛО. Кодзи планирует установить контакт с внеземной цивилизацией и, если возможно, заключить мир. Дайсукэ, однако, догадывается, что это флотилия Веги под руководством коммандера Блэки и генерала Гендела, готовящаяся поработить Землю. Кодзи игнорирует предупреждения Дайсукэ и летит встречать прилетевшие мини-форы (Mini UFO, звено из шести мини-тарелок), которые незамедлительно его атакуют. Для спасения друга и всего человечества Дайсукэ приходится вспомнить своё прошлое и использовать Грендайзер, спрятанный под лабораторией.

Для нападения на Землю пришельцы основали военную базу под названием Skull Moon (дословно — «Лунный череп») на тёмной стороне Луны. Вскоре Кодзи открыл истинную личность Дюка Флида, и их небольшое соперничество перешло в дружбу. Хикару также узнала секрет Дайсукэ и стала пилотом, вопреки его возражениям. После гибели Блэки в бою с Грендайзером король Веги назначил министра науки Зурила в помощь Генделу.

Впоследствии оказалось, что на Земле живут ещё двое выживших с планеты Флид: младшая сестра Дюка — Мария и человек, спасший её. Попав под перекрёстный огонь между Грендайзером и монстром с Веги, он успел поведать Марии перед смертью, что она последний выживший член королевской династии Флид. Мария поклялась отомстить Грендайзеру и его пилоту. Она попыталась устроить засаду на Дюка, Кодзи и Хикару в воротах института. Но во время нападения Мария замечает у Дюка королевский медальон и понимает свою ошибку. Разлучённые брат и сестра оказываются снова вместе, и Мария становится последним членом команды.

Персонажи 
 Дюк Флид / Дайсукэ Умон — главный протагонист сериала, управляющий Грендайзером, принц, бежавший на Землю с разрушенной войсками Веги планеты Флид. Во время этого нападения получил серьёзное радиоактивное ранение правой руки и с тех пор чувствителен к вегатрону. Единственный персонаж аниме, умеющий перевоплощаться. Трепетно относится к сиротам. Носит коричневые штаны и коричневый жилет поверх жёлтой рубашки.
Сэйю: Кэй Томияма.

 Кодзи Кабуто — основной герой франшизы Mazinger, здесь являющийся второстепенным персонажем. Пилотирует свою летающую тарелку, в первых сериях хранившуюся у Дамбэя в сарае, позже — двойной спейсер в космическом институте. Одет в джинсовый костюм синего цвета из под которого видна красная футболка.
Сэйю: Хироя Исимару.

 Доктор Гэндзо Умон — приёмный отец Дюка Флида, заведующий исследовательским институтом космоса. Руководит боевыми операциями из своего учреждения. Имеет помощников — Акира Хаясэ, Аой и Ямада. Носит синий деловой костюм и тёмно-синий жилет поверх белой рубашки
Сэйю: Дзёдзи Янами.

 Дамбэй Макиба — комический персонаж. Старый ковбой, живущий на ранчо «Белая берёза» и занимающийся разведением лошадей. Невысокого роста, внешне похож на младенца, носит усы, похожие на кошачьи. Одет в коричневую рубашку с короткими рукавами, из под которой видна жёлтая майка и тёмно-коричневые штаны. Так же носит красный шейный платок. Увлекается уфологией. Дюк и Кодзи называют Дамбэя дядей. В одной из серий выясняется, что он вдовец. Имеет двоих детей. Примечательно, что персонаж впервые появился в другой франшизе Го Нагая — Cutey Honey, где он и является отцом одного из главных героев — Сэйдзи Хаями (в Cutie Honey 1973 года и Shin Cutie Honey). В Cutey Honey Flash он был директором школы, где учился Хани. Отсылка к тому, что Дамбэй происходит из «Милашки Хани», была сделана Нагаи в Grendizer Giga, где тот исполняет свою привычную грендайзеровскую роль, но при этом является киборгом как в Shin Cutie Honey.
Сэйю: Косэй Томита.

 Хикару Макиба — старшая дочь Дамбэя. Неравнодушна к Дюку. Носит белую шляпу, белую рубашку, розовую юбку и красные сапоги. Впоследствии стала участвовать в боевых операциях. Пилотирует морской спейсер. Изображение персонажа незначительно меняется с 37 серии. В манге Grendizer Giga Хикару является главной героиней из другой популярной франшизы Го Нагая — Cutey Honey и её настоящее имя — Хани Кисараги. В манге Mazinger Angels, посвящённой женским персонажам и роботам франшизы Mazinger, Хикару управляет Дианой А — вторым роботом Саяки Юми из Mazinger Z.
Сэйю: Тиёко Кавасима.

 Мария Грейс Флид — младшая сестра Дюка Флида, считалась погибшей при катастрофе планеты Флид. Управляет дрель-спейсером. В Grendizer Giga она изначально выдаёт себя за сестру Рюка Флида — Марию Урю. На самом деле она киборг по имени Мария Флора. Именно она стёрла Рюку память о том, что он родом со звезды Флид, но в начале манги вернула её. В манге Mazinger Angels Мария пилотирует робота Минерву Икс.
Сэйю: Рихоко Ёсида.

 Горо Макиба — ребёнок, младший сын Дамбэя, учится в школе. Носит белую рубашку с красными полосками, синий жилет, синие брюки и жёлтый шейный платок в зелёный горошек. Помогает отцу на ранчо, несмотря на возраст, умеет ездить на лошади.
Сэйю: Кадзуко Савада.

 Банта Арано — сосед Дамбэя. Носит сомбреро, комический персонаж. Грубый и невежественный. Влюблён в Хикару. Живёт с матерью.
Сэйю: Кэньити Огата.

 Босс — друг и напарник Кодзи Кабуто, персонаж из Mazinger Z и Great Mazinger. Появляется только в 14 и 31 сериях. Управляет своим модифицированным роботом «Босс Борот».
Сэйю: Хироси Отакэ.

 Император Вега — главный анагонист, верховный главнокомандующий сил вторжения. Носит красную мантию, которую застёгивает меховой фибулой с изображением черепа.
Сэйю: Дзёдзи Янами.

 Гендел — второстепенный антагонист, генерал, командующий Объединёнными силами войск Веги. Имеет жену, изначально жившую у него в голове, из-за этого при её появлении (примерно раз или два за серию) его лицо раскалывалось надвое. После 27 серии приобрёл способность изменять мужское лицо на женское, напоминающее маску из театра кабуки.
Сэйю: Косэй Томита (мужской голос), Кадзуко Савада (женский голос).

 Коммандер Блэки — гротескного вида инопланетянин серого цвета и с длинными ушами. Тщеславен настолько, что в 7 серии уничтожил космического монстра ради того, чтобы лавры победителя достались ему. Иногда сам лично пилотирует космических монстров. Погиб в бою с Грендайзером в 27 серии.
Сэйю: Кэньити Огата.

 Министр науки Зурил — умный и расчётливый помощник Гендела, сменивший на посту погибшего Блэки. Появляется впервые в 28 серии. Имеет компьютеризированный глаз.
Сэйю: Бандзё Гинга.

Список серий

Производство и выпуск 

Первоначально аниме «Инопланетный робот Грендайзер» планировалось с совсем другой идеей — название пилотной серии было «Великая битва летающих тарелок». 

Кардинальные отличия заключались как в действующих лицах, Грендайзере, который именовался Гаттайгер , так и в планировавшейся сюжетной линии.

Сюжет заключался в том, что основным врагом выступала принцесса Террона с планеты Йабан под руководством своего отца (прототип императора Веги, но бородатый). Гаттайгер также вылетал из спейсера, но в сложенном режиме являлся его незаметной частью, а внешне был похож скорее на Combattler V, нежели отличался самобытностью.

Серия была изменена почти сразу — был введён Кодзи Кабуто, соответственно, чтобы главный робот соответствовал основной идее Го Нагаи — суперроботам, его изменили в привычного Грендайзера.

После 1975 года были сняты полноценные фильмы о Грендайзере: «Грендайзер против Великого Мазингера», «Грендайзер. Битва на закате», «Грендайзер, Робот Гетта и Великий Мазингер против великого морского монстра». В 2021 году Toei анонсировала выпуск UFO Robo Grendizer vs. Great Mazinger и Grendizer — Getter Robo G — Great Mazinger Kessen! Daikaijuu в 4К.

В России аниме транслировалось по телеканалу «2x2». Во Франции показывалось под названием Goldorak (продюсер Жак Канестри объединил «Голдфингер» и Мэдрейка). Daft Punk называли это одним из любимых сериалов детства. Го Нагаи на выставке Japan Expo 2019 в Париже сказал, что большую известность его работа получила именно там, а не в Японии. «Очевидно, как гласит известная пословица, „Кому много дано, с того много и спросится“. Я хотел показать, что если эта сила используется неправильно, она может привести к разрушению мира». В Доме культуры Японии в Париже открылась выставка Goldorak XperienZ 1975—2021 Retrospective и состоялась ретро-вечеринка в Гран-Рекс. К 45-летию вышел комикс Goldorak Ксавье Дорисона и Дени Байрама, действие происходит примерно через 15 лет после завершения основного сюжета: Дюк Флид улетел, Грендайзер больше не защищает Землю, а империя Вега возродилась и снова нападает, угрожая уничтожить миллионы людей. 

Французские Blu-ray появились в 2015 году. В Италии диски Goldrake изданы компанией Yamato Video в 2018—2019 годах. С 2000 года работает сайт итальянской энциклопедии о роботе. «Грендайзер» в 1980-х годах также был одним из самых популярных аниме-сериалов в арабском мире. Согласно опросу 2019 года, он занимает второе место после Captain Tsubasa. В 2022 году саудовская компания Manga Productions объявила о соглашении с японской Dynamic Planning по лицензированию всех прав на «Грендайзер» на Ближнем Востоке. 21 ноября 2022 года в Эр-Рияде на территории Boulevard World была открыта 33,7-метровая статуя робота.

В 2019 году Го Нагаи сказал, что у него есть желание выпустить современный фильм о Грендайзере. Он говорил об этом с аниме-студиями, но производство ещё не завершено, так как нет уверенности, сколько потребуется времени и сотрудников. За 46 лет сериал стал культовым, неся две основные идеи — кодекс чести главного героя и защиту экологии Земли. В гендерном аспекте «Грендайзер» предлагал зрителям пройти курс мужской подготовки с мощным оружием, бицепсами, гоночными автомобилями, роботами и лошадьми. В то же время Дюк Флид потерял родителей, а его планета была разрушена, но судьба распорядилась так, что он должен спасти человечество.

Грендайзер неоднократно появлялся в известной серии Super Robot Wars и один раз в игре Mazinger Z.

В 2021 году французский издатель Microids объявил о договорённости с Dynamic Planning, по которой начнётся разработка игры UFO Robot Grendizer в жанре экшен для Windows и консолей. CEO Стефан Лонгард сказал, что хочет сделать так, чтобы это понравилось старым поклонникам и приложить все усилия в верности оригиналу. Го Нагаи ответил, что с новыми технологиями будет прекрасная возможность насладиться приключениями Дайсукэ и Грендайзера — его мечта сбывается. За создание отвечает французская компания Endroad, участвуют творческий руководитель Лоран Клюзель и дизайнер Филипп Дессоли, работавший в Ocean Software. Выход UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves намечен на 2023 год.

В 2022 году Го Нагаи в качестве продюсера анонсировал новую работу Project G по Грендайзеру, где задействованы лучшие сотрудники. Подробности обещаны на 2023 год. Также в рамках подготовки идеи поклонников будут собраны в Disc Beast Contest.

Примечания

Литература 
 
 
 
 История гигантских роботов: о нарушении законов робототехники // Популярная механика, № 7 (33), 2005.

Ссылки 
 «Грендайзер» в базе данных AniDB.
 «Грендайзер»  на сайте компании Toei Animation.
 
 
 «Грендайзер» в энциклопедии сайта Anime News Network.

Toei Animation
Приключенческие аниме и манга
Научно-фантастические аниме и манга